Sharon bzw. Scharon steht für:

 eine dicht besiedelte Ebene in Israel, siehe Scharonebene
 der israelische Unterbezirk HaScharon, siehe Zentralbezirk (Israel)
 eine Fruchtsorte, siehe Kaki
 Sharon (Film), ein israelischer Dokumentarfilm (2008) über Ariel Scharon
 Scharon Bluff, Felsenkliff im Viktorialand, Antarktika

Sharon ist der Name folgender Orte

in Kanada:
 Sharon (Ontario)

in den Vereinigten Staaten:
 Sharon (Connecticut)
 Sharon (Georgia)
 Sharon (Iowa)
 Sharon (Kalifornien)
 Sharon (Kansas)
 Sharon (Massachusetts)
 Sharon (Mississippi)
 Sharon (New Hampshire)
 Sharon (New York)
 Sharon (North Dakota)
 Sharon (Ohio)
 Sharon (Oklahoma)
 Sharon (Pennsylvania)
 Sharon (South Carolina)
 Sharon (Tennessee)
 Sharon (Vermont)
 Sharon (Wisconsin), im Walworth County
 Sharon (Town, Portage County), Town(ship) in Wisconsin
 Sharon (Town, Walworth County), Town(ship) in Wisconsin

Scharon bzw. Sharon ist der Familienname folgender Personen:
 Arieh Sharon (1900–1984), israelischer Architekt (Bauhaus)
 Ariel Scharon (1928–2014), israelischer Politiker
 Manfred Scharon (* 1952), deutscher Fußballspieler
 Omri Scharon (* 1964), israelischer Landwirt und Politiker
 Ralph Sharon (1923–2015), US-amerikanischer Jazzmusiker
 Sara Sharon (* 1948), israelische Sängerin, Begründerin des gemeinschaftlichen Singens 
 William Sharon (1821–1885), US-amerikanischer Politiker
 Yuval Sharon (* 1979), deutscher Theater- und Opernregisseur

Siehe auch:
 Scharoun